KPDF est un logiciel libre de visualisation de fichiers PDF. Il a été créé pour être intégré à l'environnement de bureau KDE, Il est basé sur Xpdf.

Il dispose des fonctionnalités suivantes :
 trois manières différentes de faire des recherches : le dialogue « Chercher », un filtre sur les miniatures, et une recherche incrémentale ;
 possibilité d'export vers du texte ou une image d'un rectangle sélectionné dans le document ;
 choix des couleurs d'avant et d'arrière-plan, comme avec une feuille CSS ;
 marque-pages.

KPDF permet aussi à l'ordinateur de lire le texte des fichiers PDF grâce à l'intégration du synthétiseur vocal KTTS. KPDF a été remplacé dans KDE 4 par Okular.

Lien externe 
 .

Lecteur de fichiers PDF
Logiciel KDE
Logiciel libre sous licence GPL